Олимпийский комитет Пуэрто-Рико (; уникальный код МОК — PUR) — организация, представляющая Пуэрто-Рико в международном олимпийском движении. Штаб-квартира расположена в Сан-Хуане. Комитет основан в 1948 году, в том же году был принят в МОК, является членом ПАСО, организует участие спортсменов из Пуэрто-Рико в Олимпийских, Панамериканских играх и других международных соревнованиях.

См. также 
 Пуэрто-Рико на Олимпийских играх
 Пуэрто-Рико на Панамериканских играх

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Страница на сайте МОК 

Пуэрто-Рико
Пуэрто-Рико на Олимпийских играх